Zigong est une ville située en Chine
 Zigong est un astérisme employé en astronomie chinoise
 Zigong est le prénom social du philosophe chinois Duanmu Ci (520 av. J-C. - 456 av. J.-C.)